Ítalo Luder (1916-2008), un avocat et homme politique argentin, membre du Parti justicialiste ;
 Peter Luder ou Petrus Luder (1415-1472), un professeur et humaniste allemand ;
 Simone Niggli-Luder (1978-), une athlète suisse spécialiste de la course d'orientation.

 Lüder, une municipalité allemande.